Esistono due comuni francesi con questo nome

Bligny – Aube
Bligny – Marna